Marolles je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Marolles (Calvados) – obec v departementu Calvados
 Marolles (Loir-et-Cher) – obec v departementu Loir-et-Cher
 Marolles (Marne) – obec v departementu Marne
 Marolles (Oise) – obec v departementu Oise
 Marolles-en-Beauce – obec v departementu Essonne
 Marolles-en-Brie (Seine-et-Marne) – obec v departementu Seine-et-Marne
 Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) – obec v departementu Val-de-Marne
 Marolles-en-Hurepoix – obec v departementu Essonne
 Marolles-lès-Bailly – obec v departementu Aube
 Marolles-les-Braults – obec v departementu Sarthe
 Marolles-les-Buis – obec v departementu Eure-et-Loir
 Marolles-lès-Saint-Calais – obec v departementu Sarthe
 Marolles-sous-Lignières – obec v departementu Aube
 Marolles-sur-Seine – obec v departementu Seine-et-Marne